Az alábbi szócikk a Hupikék törpikék című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2021-2022)

2. évad (2022-2023)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái